Les homonymes de Ashanti sont :

Géographie 
 Ashanti, une colonie de la Couronne britannique en Afrique de l'Ouest ;
 les Ashantis sont une population du Ghana ;
 la région Ashanti est une région du Ghana.

Histoire 
 L'Empire ashanti était entre 1701 et 1957 un empire de la population Akan, situé dans l'actuel Ghana.

Patronymes 
 Ashanti (Ashanti Shequoiya Douglas) est une chanteuse américaine.

Cinéma 
 Ashanti est un film réalisé par Richard Fleischer en 1979 ;
 Ashanti est un film réalisé par Rajiv Mehra en 1982 ;

Cuisine 
 Ashanti est un chocolat créé par la société Valrhona (67 % de cacao)

Religion 
Bobo Ashanti est le nom d'un ordre rastafari

Homonymie de titre